

Великово () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.
 Великово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Гилибово.